Arabow ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Arabow (* 1975), bulgarischer Tennisspieler
 Juri Arabow (* 1954), russischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Nikolai Arabow (* 1953), bulgarischer Fußballspieler